Anatolij Vasijevič Firsov (), ruski hokejist, * 1. februar 1941, Moskva, † 24. julij 2000, Moskva.

Firsov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za kluba Spartak Moskva in CSKA Moskva, s katerim je osvojil devet ligaških naslovov, skupno pa je na 474-ih prvenstvenih tekmah dosegel 344 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil tri zlate medalje, in šestih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil šest zlatih medalj. Za reprezentanco je dosegel 134 golov v 166-ih nastopih.

Pregled hokejske kariere 

|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 34
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 6
| 3
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 21
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 6
| 5
| 4
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 40
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 6
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 41
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 11
| 11
| 22
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 43
| 33
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 12
| 4
| 16
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 38
| 28
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 10
| 4
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 38
| 33
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 8
| 6
| 10
| 16
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 33
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 10
| 11
| 8
| 19
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 29
| 18
| 10
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 32
| 25
| 8
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| '''72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 279
| bgcolor="#7FFF00" | 409
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 475
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Spartak Moskva
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Člani Kongresa ljudskih poslancev Sovjetske zveze
Ruski politiki
Umrli za miokardnim infarktom